Pacchetto a sorpresa (Pluto's Surprise Package) è un cortometraggio di Pluto del 1949.

Trama
Pluto va a prendere felicemente il pacchetto che è arrivato. Forse è qualcosa proprio per lui. Me ne esce fuori una tartaruga che insieme combinano nei guai ma fanno la pace entrando in casa.

Collegamenti esterni 
 

Cortometraggi di Pluto